La saison 1993-1994 du Championnat de Chypre de football était la  officielle du championnat de première division à Chypre. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Cypriot First Division, où ils s'affrontent 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat à 12 équipes, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par le champion de deuxième division tandis que le  affronter le vice-champion de D2.

L'Apollon Limassol devient champion de Chypre en terminant en tête du championnat, en devançant de 2 points l'Anorthosis Famagouste et de 7 points l'APOEL Nicosie. C'est le  de champion de Chypre après celui gagné en 1991. Le tenant du titre, l'Omonia Nicosie, ne termine qu'à la  mais remporte un trophée après sa victoire en finale de la Coupe de Chypre face à l'Anorthosis Famagouste.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Chypre de football
Chypre
Chypre
1993 à Chypre
1994 à Chypre